Kőaljaohába, Hunyad megye
 Ohába (Brassó megye)
 Ohába (Hunyad megye)
 Ohábaponor, Hunyad megye
 Ohábasibisel, Hunyad megye
 Sztancsesdohába, Hunyad megye
 Sztrigyohába, Hunyad megye

Lásd még 
 Ohaba